Red Bay, Alabama
 Red Bay, Kanada
 Red Bay, Florida